Берна́рдо Антони́ни (, 20 октября 1932 года, Тренто, Италия — 27 марта 2002 года, Караганда, Казахстан) — католический священник, Апостольский протонотарий, видный деятель Католической Церкви в России, преподаватель, богослов, первый ректор Высшей духовной семинарии «Мария Царица Апостолов», досточтимый.

Биография 
Родился в семье Доменико и Аличе Антонини. В 1934 году семья переехала в Верону. В 1944 году поступил в малую семинарию, а затем в Высшую духовную семинарию города Вероны.
Рукоположен в священники 26 июня 1955 года в кафедральном соборе Вероны в возрасте 22 лет и 8 месяцев, для чего было получено специальное разрешение Апостольского престола.

Получил докторскую степень в области иностранных языков в Католическом университете Святейшего Сердца Иисуса в Милане, степень лиценциата в области богословия на Папском Богословском факультете в Милане. Изучал Священное Писание в Папском Библейском Институте в Риме и Государственном университете в Иерусалиме.

В течение 32 лет в преподавал в Веронской семинарии латинский и греческий языки, Священное Писание. Был директором школы богословия в семинарии. В течение 16 лет был директором веронской епархиальной школы катехизаторов, а также руководителем формации священников. В течение 12 лет был членом редколлегии епархиальной газеты «Verona fedele».

По приглашению архиепископа Тадеуша Кондрусевича 1 июля 1991 года приехал в Москву, а 2 июля был назначен викарием в католический приход города Маркс.

В начале 1992 года назначен деканом Колледжа католической теологии им. св. Фомы Аквинского  (сменил на этом посту Тадеуша Пикуса). В 1993 году стал первым ректором Высшей духовной семинарии «Мария Царица Апостолов». В 1994 году основал российскую католическую газету «Свет Евангелия» (в 1994 году — главный редактор; 1995—2001 годы — генеральный директор; с октября 2001 года — почётный генеральный директор) и журнал «Theologia».

В 1999 году освобожден от должности ректора Высшей духовной семинарии «Мария Царица Апостолов», возведён в достоинство Апостольского протонотария. В 1999—2000 годах возглавлял комиссию «Юбилей — 2000». В 1998 году активно способствовал открытию в России католической радиостанции «Радио Мария» (дата основания 12.04.1998), освятил первую студию в Санкт-Петербурге.

С августа 2001 года работал в Карагандинской епархии в Казахстане как вице-ректор епархиальной Высшей духовной семинарии «Мария — Матерь Церкви», епископский викарий по вопросам пастырской деятельности, декан центрального региона Карагандинской епархии, главный редактор казахстанской католической газеты «Кредо» и секретарь Совета священников.

Автор многочисленных богословских книг и научных публикаций.

Скончался в Караганде 27 марта 2002 года.

В Италии существует ассоциация «Друзья дона Бернардо Антонини». В Москве действует Школа Библии имени о. Бернардо Антонини.

Прославление 
В начале 2009 года было объявлено об открытии 11 февраля 2009 года епархиального процесса по подготовке к беатификации Бернардо Антонини. 20 октября 2013 года в епархии Вероны завершился епархиальный процесс беатификации Бернардо Антонини.

21 декабря 2020 года было объявлено о признании героических добродетелей Бернардо Антонини и о присвоении ему титула досточтимый.

Примечания

Ссылки 
 Духовное завещание о. Бернардо
 Статья о. Бернардо «Почему я люблю Россию…»

Католические священники России
Выпускники Католического университета Святого Сердца